Dumitrache ist der Familienname folgender Personen:

 Cosmin Dumitrache (* 1994), rumänischer Hürdenläufer
 Florea Dumitrache (1948–2007), rumänischer Fußballspieler
 Maria Dumitrache (* 1977), rumänische Fußballspielerin
 Marius Dumitrache (* 1989), rumänischer Hochspringer